Рукай:
 Рукай — одна из народностей тайваньских аборигенов, проживают в горах на юге Тайваня у восточного побережья, недалеко от города Тайдун.

Литва 
  — деревня в Кракяйском старостве Кедайнского района.
  — населённый пункт при железнодорожной станции в Стонишкяйском старостве Пагегяйского самоуправления.
  — деревня в Шатесском старостве Скуодасского района.